Уоллфиш () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уоллфиш, Бенджамин (род. 1979) — английский композитор, дирижёр и пианист.
 Уоллфиш, Элизабет (род. 1952) — австралийская скрипачка, специализирующаяся в области барочной музыки.